Secret Love (1916), een film van Robert Z. Leonard
Secret Love (1993), een film van Edgardo Vinarao

Secret Love (Doris Day), een liedje uit de musical Calamity Jane
Secret Love (Roméo), een single van de Nederlandse r&b-groep Roméo
Secret Love (Jose)
Secret Love (Bee Gees)